Bresowitz ist

 der deutsche Name von Brezovica (Slowenien), Gemeinde nahe der slowenischen Landeshauptstadt Ljubljana (deutsch: Laibach) 

Siehe auch:
 Brigido von Bresowitz, siehe Brigido